Thorsen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Thorsen (* 1986), australischer Radrennfahrer
 Henri Thorsen (1893–1977), dänischer Hürdenläufer, Sprinter, Hochspringer, Weitspringer und Zehnkämpfer
 Jan Einar Thorsen (* 1966), norwegischer Skirennläufer
 Linda Thorson (* 1947), kanadische Schauspielerin
 Rolf Thorsen (* 1961), norwegischer Ruderer
 Jens Jørgen Thorsen (1932–2000), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jonas Thorsen (* 1990), dänischer Fußballspieler
 Olaf Thorsen, italienischer Metal-Gitarrist
 Sofie Thorsen (* 1971), Fotografin
 Sven-Ole Thorsen (* 1944), dänischer Schauspieler und Stuntman
 Victor Thorsen (1869–1934), dänischer Kapitän

Siehe auch:
 Thorson
 Thoresen